Obernheim ist Gemeinde- und Ortsname und Teil davon:

 Obernheim, Gemeinde im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
 Obernheim (Obernheim-Kirchenarnbach), Ortsteil von Obernheim-Kirchenarnbach
 Obernheim-Kirchenarnbach, Ortsgemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Oberheim